Vogelgraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Vogelgraben (Eichgraben), rechter Zufluss des Eichgrabens (zum Neckar) bei Marbach am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Vogelgraben (Glöttgraben), indirekter linker Zufluss des Glöttgrabens (zur Donau) im Donauried bei Blindheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Vogelgraben (Möstenbach), linker Zufluss des Möstenbachs (als Grüner Graben bei Strullendorf in den Main-Donau-Kanal) bei Friesen, Markt Hirschaid, beide Orte im Landkreis Bamberg, Bayern
 Vogelgraben (Pflaumenbach), rechter Zufluss des Pflaumenbachs (zum Waschbach) in Hessental, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Vogelgraben (Reiherbach), rechter Zufluss des Reiherbachs (zum Edersee) in Selbach, Stadt Waldeck, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Täler:
 Vogelgraben, Engtal des Chälbächlis (zum Husenbach, zur Aare) vor Hasliberg, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Vogelgraben, rechtes Bachtal zum Taxabach (zur Großache) bei Wohlmuting, Gemeinde Kirchdorf in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol; siehe Taxaklamm

Orte:
 Vogelgraben (Gemeinde Wienerwald), Ortsteil von Wienerwald, Bezirk Mödling, Niederösterreich

Siehe auch:
 Vogelbach